Giochi della XXX Olimpiade – competizione sportiva svoltasi a Londra dal 27 luglio al 12 agosto 2012
XIV Giochi paralimpici estivi – competizione sportiva svoltasi a Londra dal 29 agosto al 9 settembre 2012